«Долгота» () — исторический телефильм режиссёра Чарльза Старриджа, снятый в 2000 году для канала Channel 4 по книге Давы Собель. В 2001 году фильм был представлен в десяти номинациях на премию Британской академии кино и телевидения и выиграл в пяти из них: лучший драматический сериал (Чарльз Старридж, Селвин Робертс), лучший актер (Майкл Гэмбон), лучшая музыка (Джеффри Бергон), лучшая операторская работа и освещение (Питер Ханнан), лучшая работа художника (Эйлин Дисс, Крис Лоу)..

Сюжет 
Действие основной сюжетной линии фильма относится к первой трети XVIII века, когда происходили события, связанные с изобретением Джоном Гаррисоном (Майкл Гэмбон) морского хронометра, который позволил бы мореходам надежно определять долготу. За это достижение была обещана награда британского парламента, решение о вручении которой должна решить специальная комиссия. Поскольку в последнюю входили в основном астрономы, отдававшие предпочтение именно астрономическим методам определения долготы, Гаррисон потратил много лет на попытки доказать работоспособность своих приборов и своего метода.

Параллельно рассказывается о событиях первой половины XX века, когда Руперт Гулд (Джереми Айронс) пытался восстановить хронометры Гаррисона и популяризировать его достижения.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Фильмы о моряках